Брайтенштайн:

 Брайтенштайн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Брайтенштайн — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.